Plaats in Indonesië
 Teluk Ketapang (Pemayung), een plaats in het regentschap Batang Hari in de provincie Jambi, Sumatra
 Teluk Ketapang (Senyerang), een plaats in het regentschap Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi, Sumatra
 Teluk Ketapang (Merbau), een plaats in het regentschap Kepulauan Meranti in de provincie Riau, Sumatra